Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 283 dans le monde.

 Route fédérale 283 en Allemagne
 Route 283 au Québec, Canada
 Interstate 283 aux États-Unis
 Route régionale 283 en Finlande